Эймир () — небольшое озеро, расположенное в 20 км к югу от Анкары, в районе Гёльбаши.
Связано с озером Моган и вместе с ним составляет единую экосистему. Территория, на которой находится озеро, принадлежит Ближневосточному техническому университету ().

Характеристика 
Площадь озера составляет 1,09 км², длина — 4,2 км, средняя ширина — 250 м, протяжённость береговой линии — 9 км. Средняя глубина — 3.80 м, однако в сезон дождей средняя глубина может увеличиваться до 5 метров. Максимальная глубина во времена засухи составляет 4,5 метра. Вода немного солоноватая. Питается от озера Моган из-за расположения на 3 метра ниже. Озёра связаны каналом. Вытекает в речку Имрахор.

Озеро расположено на высоте около 969 метров над уровнем моря, вблизи Анкары на Анатолийском плоскогорье, имеет изогнутую форму буквы «с» и окружено степными лесными горами и равнинами.
Как и озеро Моган, образовалось в результате запружения проточных вод аллювиальными отложениями.

Озёра Турции
Водные объекты ила Анкара
Бассейн Сакарьи